Playoff till Kvalserien till Elitserien i ishockey var ett slutspel som spelades för att kvalificera lag till Kvalserien. Mellan säsongerna 1975/1976 och 2009/2010 spelades playoffspelet kontinuerligt i form av utslagsmöten (förutom säsongen 2005/2006 då inget playoff spelades). Från och med 2010/2011 till och med 2013/2014 spelades playoffspelet i form av en serie, där vinnarlaget kvalificerade sig för Kvalserien.

Historik

1976-1980
Playoff 1 startade efter att de fyra division 1-serierna färdigspelats. De fyra främsta lagen i varje division 1-serie möttes, och de åtta vinnarna gick vidare till playoff 2, varifrån de fyra vinnarna gick vidare till Kvalserien. I playoff 1 möttes ettor och fyror, och tvåor och treor, korsvis mellan de olika division 1-grupperna, och i playoff 2 möttes vinnande laget av 1/4 och 2/3 korsvis på samma sätt. 1976-78 möttes lagen norra-västra och östra-södra, 1979-80 norra-östra och västra-södra. 1976-77 innebar det en kvalserie med fyra lag som möttes hemma och borta, dvs sex omgångar. 1978-80 tillkom även näst sista lag, lag nio, från Elitserien, så att kvalserien bestod av fem lag, som då möttes i en enkelserie om fyra omgångar.

1981-1982
Playoff 1 startade efter att de fyra division 1-serierna färdigspelats. Lag 3 och 4 från varje serie möttes först i playoff 1, korsvis mellan de olika serierna, 1981 norra-västra och östra-södra, 1982 norra-östra och västra-södra. Vinnarna gick vidare till playoff 2, där lagen 1 och 2 i varje division 1-serie gick in. Gruppettorna mötte vinnande lagen från playoff 1 enligt samma korsvisa modell (lag 1 i norra mot vinnaren av lag 3 i västra och lag 4 i norra osv), medan de fyra grupptvåorna möttes två och två, också detta korsvis mellan samma grupper. De sex vinnarna gick vidare till playoff 3, där de vinnande lagen i playoff 2 mötte varandra efter helt fri lottning, och de tre vinnarna i playoff 3 gick vidare till Kvalserien tillsammans med det sämsta laget i Elitserien. På detta sätt fick man således åter en kvalserie med fyra lag som möttes hemma och borta, dvs i sex omgångar.

1983-1986
Lag 1 och 2 i Allsvenskan spelade allsvensk final i bäst av fem matcher, där vinnande lag tog en plats i Elitserien och förlorande lag hade en ny chans i Kvalserien.

Playoff 1 började efter att de fyra fortsättningsserierna spelats färdigt. De två främsta i varje fortsättningsserie spelade mot varandra - där ettorna mötte var sin tvåa. Segrarna i playoff 1 gick vidare till playoff 2, där de lottades mot lag 3 till 6 i Allsvenskan. Vinnarna i playoff 2 gick vidare till playoff 3, där de fyra vinnarna från playoff 2 mötte varandra. De vinnande lagen gick vidare till Kvalserien tillsammans med det sista laget i Elitserien och det förlorande laget från det allsvenska finalspelet.

1987
Lag 1 i Allsvenskan tog en plats i Elitserien direkt, och lag 2 en plats i Kvalserien.

Playoff 1 började efter att de fyra fortsättningsserierna] färdigspelats, där lag 3-6 i Allsvenskan lottades mot seriesegrarna från de fyra fortsättningsserierna. Vinnarna i playoff 1 gick vidare till playoff 2, där de fyra vinnarna från playoff 1 mötte varandra. De vinnande lagen gick vidare till Kvalserien tillsammans med det sista laget i Elitserien och lag 2 i Allsvenskan.

1988-1996
Lag 1 och 2 i Allsvenskan spelade allsvensk final i bäst av fem matcher, där vinnande lag tog en plats i Elitserien och förlorande lag hade en ny chans i Kvalserien.

Playoff 1 började efter att de fyra fortsättningsserierna hade spelats klart. De två främsta i denna serie gick då vidare till playoff 1. Ettorna ställdes mot var sin tvåa och de fyra segrarna gick vidare till playoff 2. I playoff 2 spelade lag 5 till 8 i Allsvenskan mot vinnarna i playoff 1. Vinnarna gick vidare till playoff 3. I playoff 3 lottades lag 3 och 4 i Allsvenskan mot varsin av de fyra vinnarna i playoff 2, medan de två playoff 2-vinnare som blev över fick möta varandra. De tre vinnarna gick till Kvalserien tillsammans med förlorande laget från det allsvenska finalspelet.

1997-1999
Lag 1 och 2 i Allsvenskan tog var sin plats i Kvalserien direkt.

Playoff 1 började efter att de fyra fortsättningsserierna hade spelats klart. De två främsta i denna serie gick då vidare till playoff 1. 1997 och 1998 ställdes ettorna ställdes mot var sin tvåa, 1999 möttes däremot lag 1 och 2 från samma division 1-serier. De fyra segrarna gick vidare till playoff 2. I playoff 2 spelade lag 3 till 6 i Allsvenskan mot vinnarna i playoff 1. Vinnarna gick vidare till playoff 3. I playoff 3 möttes de båda vinnarna från playoff 2 parvis, förutbestämt från början att bli lag 3-lag 6 och lag 4-lag 5 från allsvenskan, förutsatt att de alla hade gått vidare från playoff 2, vilket inte var fallet varje år och därför inte blev någon vettig ordning alls på vilka lag som mötte vilka i förhållande till deras placeringar. Sista året, 1999, var spelordningen än värre barockt upplagd så att det var förutbestämt att bli lag 3-lag 4 och lag 5-lag 6 från allsvenskan om alla fyra var vidare från playoff 2. Det var de... Vinnarna gick till Kvalserien tillsammans med de två sista lagen i Elitserien och lag 1-2 i Allsvenskan.

2000-2005
Lag 1 och 2 i Superallsvenskan tog var sin plats i Kvalserien direkt.

Playoff 1 började efter vårsäsongen av de allsvenska vårserierna. Lag 3 till 6 i Superallsvenskan lottades mot lag 1 och 2 från de allsvenska fortsättningsserierna. De fyra segrarna i bäst av tre matcher gick vidare till playoff 2. I playoff 2 möttes de fyra lagen och de två vinnarna gick vidare till Kvalserien tillsammans med de två bästa lagen från Superallsvenskan och de två sista lagen i Elitserien.

2007-2010
Playoff 1 spelas mellan lag 4 och 7 och mellan lag 5 och 6 i HockeyAllsvenskan, där vinnarna går vidare till playoff 2. Vinnaren där går till Kvalserien tillsammans med lag 1 till 3 i HockeyAllsvenskan och lag 11 och 12 i Elitserien.

2011-2014
Playoff-spelet i två omgångar ersattes av den så kallade förkvalserien, där de fyra lagen på plats 4 till 7 i Hockeyallsvenskan möttes allihop i sex omgångar i stället. Från säsongen 2012/2013 bytte serien namn till "playoffserien"). Det vinnande laget i denna serie kvalificerade sig för Kvalserien.

Se även
Svenska Hockeyligan
Allsvenskan i ishockey
Kvalserien till Elitserien i ishockey

Svenska Hockeyligan